Chemnitzer Straße steht für:

 Chemnitzer Straße (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Kaulsdorf #Chemnitzer Straße*
 Chemnitzer Straße (Dortmund), siehe Liste der Baudenkmale im Dortmunder Stadtbezirk Innenstadt-Ost
 Chemnitzer Straße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Plauen (Dresden)
 Chemnitzer Straße (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-West
 Chemnitzer Straße (Oederan), siehe Liste der Kulturdenkmale in Oederan